Рене Шарль Ширмейер (; , Селеста, Франция) — французский борец греко-римского и вольного стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр, призёр Средиземноморских игр, одиннадцатикратный чемпион Франции (1959—1967) .

Биография 

Внук известного в своё время борца Мишеля Шарля Ширмейера. Сначала под влиянием отца занимался футболом, затем начал заниматься борьбой. 

В 1958 году на чемпионате мира был лишь тринадцатым. 

В 1959 году стал бронзовым призёром Средиземноморских игр как в вольной, так и в греко-римской борьбе. 

В 1959 году был призван в армию, воевал в Алжире и на олимпийские игры ему был предоставлен отпуск. 

На Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме боролся по греко-римской борьбе в полусреднем весе (до 73 килограммов). За чистое поражение начислялись 4 штрафных балла, за поражение по очкам 3 штрафных балла, за ничью 2 штрафных балла, за победу по очкам 1 штрафной балл. Набравший 6  штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. Титул оспаривали 27 борцов.

Рене Ширмейер вышел в финал с ещё двумя борцами, все к тому времени имели по пять штрафных баллов, и следовательно, совершенно равные шансы на победу. Однако Ширмейер проиграл обе встречи, завоевав бронзовую медаль, первую награду для Франции в борьбе с 1932 года.

В 1961 году на чемпионате мира был только двенадцатым, в 1962 году седьмым, в 1963 году десятым. 

В 1963 году стал серебряным призёром Средиземноморских игр.

На Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио боролся в полусреднем весе (до 73 килограммов). Регламент турнира в основном остался прежним. Титул оспаривали 19 борцов.

В четвёртом круге Рене Ширмейер чисто проиграл будущему чемпиону Анатолию Колесову, набрал семь штрафных баллов и из дальнейшей борьбы выбыл. 

Выступал до 1968 года, но из-за травмы колена не поехал на Олимпийские игры 1968 года и оставил карьеру. 

Отец борца владел строительной компанией, которая в 1987 году перешла к Рене Ширмейеру. . Вместе с тем, спорт не оставлял: тренировал сборную Марокко, а с 1972 года сборную Франции, занимался организацией соревнований в Эльзасе.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по борьбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы полусреднего веса
Борцы среднего веса